Мшана:
 Мшана — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Водзиславский повят, Силезское воеводство.
 Мшана — село в Городокском районе Львовской области Украины.
 Мшана — село в Тернопольской области Украины.

См. также 
 Мшана-Дольна — гмина в Польше.
 Мшана-Дольна — город в Польше.